Charito ist der Name folgender Personen:

 Charito (Kaiserin), Ehefrau des römischen Kaisers Jovian und Mutter Varronians
 Pseudonym des italienischen Rechtsgelehrten Giovanni Lami